45-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 18 по 26 сентября 1971 года в Лиме (Перу). В нём приняли участие 144 спортсмена из 30 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1971 год в Перу
Сентябрь 1971 года
Международные спортивные соревнования в Лиме